John Kelly (1822–1886) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 John H. Kelly (1840–1864) – amerykański generał konfederacki
 John B. Kelly Sr. (1889–1960) – amerykański wioślarz, trzykrotny mistrz olimpijski, ojciec Grace i Johna B. juniora
 John Kelly (1901–1947) – amerykański aktor
 John Kelly (1926–2002) – nowozelandzki rugbysta
 John B. Kelly Jr. (1927–1985) – amerykański wioślarz, medalista olimpijski
 John Kelly (1929–2012) – irlandzki chodziarz, olimpijczyk
 John M. Kelly (1931–1991) – irlandzki polityk, minister
 John Kelly – angielski sędzia piłkarski
 John Hubert Kelly (1939–2011) – amerykański dyplomata, ambasador w Libanie i Finlandii
 John Kelly (ur. 1941) – brytyjski dyplomata, gubernator Turks i Caicos
 John F. Kelly (ur. 1950) – amerykański generał i polityk
 John Kelly (ur. 1974) – irlandzki rugbysta
 John Kelly – irlandzki kulomiot